Platow ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Platow (* 1946), deutscher Kaufmann und Finanzberater
 Jewgeni Arkadjewitsch Platow (* 1967), russischer Eiskunstläufer
 Matwei Iwanowitsch Platow (1753–1818), russischer General und Ataman der Kosaken
 Michail Nikolajewitsch Platow (1883–1938), lettischer Schachkomponist
 Wassili Nikolajewitsch Platow (1881–1952), lettischer Schachkomponist
 Oleh Platow (* 1983), ukrainischer Schwergewichtsboxer
 Robert Platow (1900–1982), deutscher Wirtschaftsjournalist

Platow ist der Name des Adelsgeschlechts Platow (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Platow Brief
 Plato (Begriffsklärung)
 Plathow